Cale Yarborough – ex pilota automobilistico statunitense
 Jean Yarborough – regista statunitense
 Ralph Yarborough – avvocato e politico statunitense
 William Yarborough – generale statunitense